Вольфрам Вуттке (; 17 ноября 1961, Кастроп-Рауксель — 1 марта 2015, Люнен) — немецкий футболист, полузащитник.

Карьера

В клубах 
На молодёжном уровне Вуттке выступал за команды «Кастроп» и «Шальке 04». В «Шальке» в 1979 году он дебютировал в Бундеслиге. После того, как в сезоне 1980/81 клуб вылетел из чемпионата, Вуттке мог отправиться в США, играть за «Нью-Йорк/Нью-Джерси МетроСтарз», «Чикаго» или «Лос-Анджелес Ацтекс». Но в итоге с 1981 по 1983 год Вольфрам Вуттке выступал за «Боруссию» из Мёнхенгладбаха, а затем вновь за «Шальке 04». Во время пребывания в «Боруссии», Вуттке дал прозвище Osram главному тренеру команды Юппу Хайкенсу. С 1983 по 1985 год он играл в «Гамбурге», в первый же год став участником Суперкубка Европы. В течение 5 лет, до объединения Германии, Вольфрам выступал в «Кайзерслаутерне», а затем уехал в «Эспаньол». Завершил карьеру он на родине, в команде «Саарбрюккен».

В сборных 
В составе молодёжной сборной ФРГ Вольфрам Вуттке занял 2-е место на чемпионате Европы 1982 года.

В сборной ФРГ он дебютировал 15 октября 1986 года в товарищеском матче с командой Испании. На чемпионате Европы 1988 года Вуттке сыграл один матч. В составе олимпийской сборной ФРГ Вольфрам провёл 6 матчей на Играх в Сеуле и забил 2 гола.

Болезнь 
В начале 2000-х Вольфрам Вуттке заболел раком молочной железы, однако позже успешно от него вылечился.

В сентябре 2013 года он обратился в больницу, где сделали тесты и выявили, что болезнь дала прогрессию.

В марте 2014 года успешно прошёл курс химиотерапии. 20 февраля 2015 года попал в больницу.

1 марта 2015 года скончался от рака, который вызвал сердечный приступ.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Германии
Игроки ФК «Шальке 04»
Игроки ФК «Боруссия» Мёнхенгладбах
Игроки ФК «Гамбург»
Игроки ФК «Кайзерслаутерн»
Игроки ФК «Эспаньол»
Игроки ФК «Саарбрюккен»
Игроки сборной Германии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1988 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1988 года
Умершие от рака